Topeka – capitale del Kansas
 Topeka – città della contea di Mason, Illinois
 Topeka – città della contea di LaGrange, Indiana
 Topeka – film del 1953 diretto da Thomas Carr